Radom může být
 Radom – okresní město v Mazovském vojvodství v Polsku
 Radom Vis 35 – pistole
 Národní park Radom – rezervace na sporném území Severního a Jižního Súdánu
 Kryt antény